Непрерывная волна или непрерывный сигнал (, CW) — электромагнитная волна с постоянными амплитудой, частотой и, в математическом анализе, с бесконечной продолжительностью. Понятие непрерывной волны также использовалось для первых методов радиопередачи, в которой волна-носитель выключалась и включалась.
Информация передавалась с помощью переменной длины периодов включения и выключения сигнала, например азбукой Морзе в ранних радиосистемах. В начале беспроводной телеграфии с помощью радио передачи CW волны также назывались «незатухающими волнами», чтобы отличить этот метод от передачи затухающей волны.

Литература 
 Apurba Das: Signal Conditioning: An Introduction to Continuous Wave Communication and Signal Processing. Springer,2012 год,ISBN = 978-3-642-28818-0

Модуляция
Радиолюбительство
Лазерная физика